Bibersbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Bibersbach (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Bibersbach (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Bibersbach (Röslau, Ortsteil), Ortsteil der Gemeinde Röslau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

von Gewässern:
 Bibersbach (Eger), rechter Zufluss der Eger in Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Bibersbach (Röslau, Fluss), linker Zufluss der Röslau bei Schneckenhammer, Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Siehe auch:
 Biberbach
 Bibers